El Distrito judicial de Piura es una de las divisiones administrativas judiciales en las que se divide el territorio peruano.

Tiene como sede la ciudad de Piura y su competencia se extiende a 5 provincias que conforman la Región Piura.

Fue creada por Ley del 31 de octubre de 1874 y se instaló el 26 de febrero de 1876 bajo la presidencia de Manuel Pardo.

Hasta el 3 de mayo del 2001, antes de la creación del Distrito judicial de Tumbes tenía competencia también en toda la Región Tumbes.

Consta únicamente de dos Salas Civiles, dos Salas Penales y una Sala Mixta.

Véase también 
 Poder Judicial del Perú

Distritos judiciales de Perú
Departamento de Piura